Adıyaman, törökországi tartomány
 Adıyaman, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Adıyaman, az azonos nevű török tartomány székhelye